Svazek je obecně stav, kdy je vícero různých entit fyzicky nebo obrazně (myšleně či virtuálně) svázáno či spojeno, v praxi se může jednat o:

konkrétní množinu předmětů
 kniha – v evropském pojetí svazek listů; jedno dílo nebo soubor děl může být fyzicky rozděleno do více číslovaných částí nazývaných svazek
 cévní svazek
 Hisův svazek – součást lidského srdce
 svazek paprsků
 svazek prověření signálu – svazek dokumentů Státní bezpečnosti v někdejším komunisty ovládaném Československu

abstraktní (myšlené) spojení dvou a více různých entit
 manželský svazek
 svazek obcí 

v kultuře
 „Svazek“ – pátá epizoda třetí sezóny seriálu Star Trek: Nová generace

Související články 
 Svaz – více významů

Externí odkazy